

Золотухинська сільська рада — сільське поселення, Ахтубінський район, Астраханська область
 Золотухинська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край

Золотухинська сільська рада — колишня сільська рада, Оржицький район, Полтавська область